Een acroniem voor Nachmanides
Ramban (India), een plaats in het Indiase unieterritorium Jammu en Kasjmir
Ramban (district), een district van het Indiase unieterritorium Jammu en Kasjmir